Het tennistoernooi US Open werd in 1978 bij de vrouwen voor de 92e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaanse Chris Evert won het toernooi voor de vierde keer door in de finale haar als zestiende geplaatste landgenote Pam Shriver met 7–5 en 6–4 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Martina Navrátilová (halve finale)
  Chris Evert (winnares)
  Virginia Wade (derde ronde)
  Wendy Turnbull (halve finale)
  Tracy Austin (kwartfinale)
  Dianne Fromholtz (derde ronde)
  Betty Stöve (vierde ronde)
  Kerry Reid (vierde ronde)

  Marise Kruger (eerste ronde)
  Mima Jaušovec (tweede ronde)
  Virginia Ruzici (kwartfinale)
  Regina Maršíková (vierde ronde)
  Marita Redondo (vierde ronde)
  JoAnne Russell (tweede ronde)
  Kathy May-Teacher (kwartfinale)
  Pam Shriver (finale)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1978